Adventure může být:

 anglický výraz pro dobrodružství
 označení většinou outdoorových aktivit spojených s cestováním nebo extrémními sporty, které evokují vyšší riziko
 anglický výraz pro dobrodružný filmový nebo literární žánr
 Adventura – druh počítačové hry
 Adventure, Guyana – vesnice v regionu Pomeroon-Supenaam ve státě Guyana na atlantském pobřeží
 Adventure (album) – album americké rockové skupiny Television